

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 powiat de Kozienice, une powiat
 Gmina Kozienice, une gmina
 Kozienice  est une ville, chef lieu de la powiat et de la gmina de même nom

Homonymie de toponyme